Ad libitum (muziek), een begrip uit de muziekwereld
 Ad libitum (medisch), een begrip uit de geneeskunde dat vooral op het voorschrijven van medicijnen betrekking heeft
 Ad libitum (biologie), een begrip uit de biologie (spec. zoölogie)
 Ad libitum (uitdrukking), een begrip ("naar believen") in het spraakgebruik
 Ad libitum (fabrikant), een voormalige fabrikant van geluidskaarten

Zie ook
Adlib (doorverwijspagina)